La fréquence de 500 kHz du service maritime et aéronautique est la fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotélégraphie morse.
 La fréquence de 500 kHz du service radioamateur est une bande du service radioamateur destinée à établir des radiocommunications de loisir en radiotélégraphie morse. 
 L'invitation a communiquer sur la fréquence de 500 kHz selon le code Q est l'abréviation QOA en  code morse : « Pouvez-vous communiquer en radiotélégraphie Morse sur la fréquence 500 kHz ? ».
 Système NAVDAT (abréviation: Navigational Data) sur 500 kHz pour la transmission radioélectrique d’informations sur la sécurité maritime (Navtex à grande vitesse)  

Télégraphie
Bande hectométrique